Пісенний конкурс «Євробачення-2005» - 50-й конкурс в історії  «Євробачення». Відбувся в Києві після перемоги Руслани на конкурсі 2004 року в Стамбулі, де вона представляла Україну з піснею «Wild dances». Перемога Руслани стала першою перемогою України  на «Євробачення» відтоді, як країна стала учасницею конкурсу 2003 року. Конкурс, організований Європейською мовною спілкою і Національною телекомпанією України, проходив у «Палаці спорту» і складався з півфіналу (19 травня) та фіналу (21 травня). Ведучими конкурсу стали Павло Шилько і Марія Єфросініна.

У конкурсі взяли участь 39 країн. Болгарія і Молдова вперше долучилися до «Євробачення», а Угорщина повернулася після шестирічної відсутності, востаннє взявши участь 1998 року. Переможницею конкурсу стала Єлена Папарізу, що представляла Грецію, з піснею «My number one». Це була перша перемога Греції на конкурсі «Євробачення» за 31 рік участі.Мала намір дебютувати й арабська держава Ліван,але відмовилась через участь Ізраїлью.

Заходи конкурсу 
 16 травня — офіційне відкриття конкурсу у Маріїнському парку; вечірка «Парад мод» у «Євроклубі» у комплексі «Арена»
 17 травня — співачка Руслана в «Євроклубі» взяла участь у відкритті розважального комплексу «Арена».
 17 травня, На Трухановому острові в «Євротаборі» (EuroCamp) відбувся турнір «Козацькі забави».
 18 травня, Майдан Незалежності — концерт «Україна — серце Європи»
 Вечірка «День моди» у «Євроклубі»
 19 травня, Майдан Незалежності — концерт, присвячений «Євробаченню-2005».
 19 травня, Палац спорту — півфінал конкурсу.
 20 травня, Майдан Незалежності — концерт «Українська хвиля»
 21 травня, Майдан Незалежності — концерт до Дня молоді.
 21 травня, Палац спорту — фінал «Євробачення-2005».
 «Євротабір» — Фестиваль кулінарної справи.
 22 травня, Майдан Незалежності — концерт «Україна. Європа. Майбутнє» (закриття «Євробачення-2005»)
 23 травня припинив роботу табір на Трухановому острові.

Учасники

Півфінал 
Півфінал конкурсу відбувся 19 травня 2005 року. У ньому взяли участь 25 країн, але всі 39 мали право голосу.

Країни, позначені кольором стали фіналістами.

Фінал 

Фінал конкурсу відбувся 21 травня 2005 року. У ньому взяли участь 24 виконавці, серед яких представники чотирьох автоматично кваліфікованих країн, десятеро найкращих фіналістів на конкурсі 2004 року (крім автоматично кваліфікованих) та десятеро найкращих півфіналістів. Перемогу на конкурсі здобула Єлена Папарізу, що представляла Грецію з піснею «My Number One».

Країни, виділені грубим шрифтом стали фіналістами пісенного конкурсу «Євробачення-2006».

Нотатки
 1.Після відмови Сербії та Чорногорії брати участь у конкурсі 2006 року їхнє місце у фіналі зайняла Хорватія.

Голосування

Півфінал

Фінал

Нагороди

Премія Марселя Безансона

Премія Барбари Декс

Речники та коментатори

Речники

Коментатори

 — Анді Кнолль (ORF2) та Мартін Блуменау (Hitradio Ö3)
 — Леон Менкші (TVSH)
 — Мері Пікарт та Джузеп Луїс Трабал (RTVA)
 — фр.: Жан-П'єр Готьє (La Une), Патрік Дюамель та Карло де Паскале (La Première),  нід.: Андре Фермоулен та Аня Деемс (één), Жульєн П'ю та Мішель Фолле (Radio 2)
 — Деніс Кур'ян (Білорусь 1)
 — Єлена Росберг та Георгій Кушвалієв
 — Деян Кукрич (BHT1)
 — Террі Воган (фінал, BBC One), Педді О'Коннел (півфінал, BBC Three), Кен Брюс (фінал, BBC Radio 2)
 — Александра Паскаліду (NET)
 — Єрген де Мюльюс (DR1)
 — Марко Рейкоп
 — без коментарів
 — Марті Вілен (RTÉ One)
 — Гістлі Мартейтн Бальдюрссон (RÚV)
 — Беатріс Пекер (TVE1)
 — Еві Папаміхель (RIK 1)
 — Карліс Стрейпс
 — Даріус Ужкурайтіс
 — Ейлеен Монтесін
 — Віталіє Ротару
 — Бернард Монтьєль та Жені Годюля (TMC Monte Carlo)
 — Віллем фан Беузеком та Корнальд Маас (Nederland 2), Гейлко Спан та Рон Стулті (Radio 3FM)
 — Петер Урбан (Das Erste), Томас Мор (Deutschlandfunk/NDR 2)
 — Юстейн Педерсен (NRK1)
 — Артур Ожех (TVP1)
 — Еладіо Клімаку (RTP1)
 — Міланка Расіц
 — Юрій Аксюта та Олена Батінова (Первый канал)
 — Андреа Демірджіан (TVR1)
 — серб.: Душка Вучинич-Лучич (RTS1), чорн.: Дражен Баукович, Тамара Іванкович (півфінал і фінал) та Данієль Попович (фінал) (TVCG 2)
 — Мойца Мавец
 — Бюленд Озверен (TRT 1), Уміт Тунчаг та Джанан Кумбасар (фінал, TRT Radyo 3)
 — Жужа Демчак, Ондраш Фабер і Давід Санту (m1)
 — Ярослав Чорненький  (Перший національний), Галина Бабій (Національне радіо)
 — фінс.: Яана Пелконен, Гейкі Паасонен та Аско Муртом'які (YLE TV2), Санна Койо та Йорма Гієтам'які (YLE Radio Suomi), шв.: Томас Лундін (YLE FST)
 — Жульєн Леперс та Гі Карльє (France 3, фінал), Пеггі Ольмі (France 4, півфінал), Жан-Люк Делару (France Bleu, фінал)
 — Александр Костадінов
 — нім.: Зандра Штудер (SF 1), фр.: Жан-Марк Рішар та Парі-Терез Порше (TSR 2), іт.: Даніела Тамі та Клаудіо Лаццаріно (TSI 1)
 — Пекка Гейно (SVT1), Б'єрн Челльман та Кароліна Нурен (SR P3)

Офіційний альбом

Див. також 
 Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2005»

Примітки

Посилання 
 Eurovision 2005. П'ятидесятиріччя в Україні
 http://www.eurovision.tv
 https://web.archive.org/web/20120417053129/http://eurovision.ukrinform.ua/

Євробачення

Травень 2005
2005 у телебаченні
2005 у Європі
Музичні фестивалі Києва